Adam Sosnowski (ur. 1948) – polski polityk
 Adam Sosnowski (ur. 1988) – polski autor i tłumacz